Гульну́р Хару́новна Буха́рова (29 ноября 1960 года, д. Нижний Ташбукан Гафурийского района Башкирской АССР) — российский  и , доктор филологических наук (2010), профессор кафедры башкирского языка и методики его преподавания Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.

Биография 
После окончания средней школы поступила в Башкирский государственный университет, который окончила в 1984 году.

В 1978 году начала трудовую деятельность учителем в Кургашлинской средней школе Гафурийского района БАССР..

В 1988 году будущий учёный начала работать в Институте истории, языка и литературы УНЦ РАН.

В 1989 году начала работать в Башкирском государственном академическом театре драмы старшим редактором литературно-драматического отдела.

С 1990 года начала преподавать на факультете башкирской филологии Башкирского государственного педагогического института. В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию «Башкирская мифотопонимия».

В 2009 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологический наук. Тема диссертации «Башкирский народный эпос „Урал -батыр“: когнитивно-дискурсивный и концептуальный анализ».

Научная деятельность 
Научная деятельность Бухаровой Гульнур Харуновны посвящены проблемам когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, ономастики, этимологии. Опубликовала более 130 научных трудов.

Примечание

Ссылка 
 

Персоналии:Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури
Сотрудники ИИЯЛ УНЦ РАН
Женщины-лингвисты
Доктора филологических наук